Bridge Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bridge Hill (Maine)
 Bridge Hill (Virginia)